Normandia se poate referi la:

Normandia, provincie istorică în nordul Franței, divizată între 1956 și 2015 în regiunile administrative Normandia de Jos și Normandia de Sus. 
Normandia, regiune administrativă în Franța contemporană, regiune creată în 2016 prin reunirea Normandiei de Sus cu cea de Jos.
Normandia, o localitate din Brazilia.